Вибухи в Багдаді — це серія терористичних актів, що почались ще в 1950-ті роки та активізувалась з 2003 року і до наших часів в іракській столиці Багдад.

Примітки 

Терористичні акти в Іраку
Вибухи в Багдаді
Історія Багдаду
Війни Іраку
Ісламістські терористичні організації
Ісламська Держава